Veski ist der Name folgender Orte in Estland:

 Veski (Kanepi), Dorf in der Landgemeinde Kanepi
 Veski (Märjamaa), Dorf in der Landgemeinde Märjamaa

Veski der Familienname folgender Personen:
 Anne Veski (* 1956), estnische Popsängerin
 Johannes Voldemar Veski (1873–1968), estnischer Sprachwissenschaftler
 Villu Veski (* 1962), estnischer Komponist und Saxophonist

Siehe auch:
 Vesik